Глинище () — агрогородок в Хойникском районе Гомельской области Белоруссии. Административный центр Алексичского сельсовета.

География

Расположение 
В 26 км на запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники, отходящей от линии Брест — Гомель, в 133 км от Гомеля.

Гидрография 
На севере мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки Днепр).

Экология и природа 
Недалеко залежи глины.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Хойники — Мозырь.

В деревне 226 жилых домов (2004 год). Планировка складывается из криволинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой на севере примыкает короткая, прямолинейная улица. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа. В 1986—1990-х гг. годах построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Улицы 
 Борисовой
 Восточный переулок
 Колхозная
 Мележа
 Мира
 Новая
 Полесская
 Рабочая
 Садовая
 Советская
 Строительная

История 

По письменным источникам известна с XVI века в составе Мозырского повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. В первом томе «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» первое упоминание о деревне Глин датировано 1591 г. 30 августа 1658 г., королевским листом было подтверждено право на ленное владение имениями Алексичи и Глинище мозырскому хорунжему Григорию Круневичу (bona Olexicze et Hliniszcze; Алексичами паны Круневичи владели с 1568 г., а Глинище — один из алексичских выселков). В 1796 г. «село Глинище с двором Станиславовым» принадлежало мозырскому чашнику Станиславу Оскерко*. Упомянута каплица Юровичского парафиального костёла. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году в составе Российской империи.

Имение Глинище принадлежало роду Оскерко до конца 1917 г. В пореформенный период деревня относилась к Юровичской волости Речицкого уезда Минской губернии. Под 1879 годом упоминается в числе селений Алексичского церковного прихода. В 1897 году в деревне находились школа грамоты, хлебозапасный магазин, корчма.
С 8 декабря 1926 года центр Глиничского сельсовета Юровичского района Речицкого, с 9 июня 1927 года Мозырского округов. В 1929 году организован колхоз «Рассвет», работали кузница и ветряная мельница. Во время Великой Отечественной войны, в 1941 году оккупанты полностью сожгли деревню. На фронтах и партизанской борьбе погибли 152 жителя деревень Алексичского сельсовета.

С 1986 года центр Алексичского сельсовета. Центр колхоза «Ленинский путь». Размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, отделение связи, магазин, мемориальный музей народного писателя БССР И. П. Мележа.

Решением Хойникского районного Совета депутатов от 29 сентября 2009 г. № 36 «О преобразовании некоторых населённых пунктов Хойникского района в агрогородки» деревня Глинище преобразована в агрогородок Глинище.

Население

Численность 
 2021 год — 199 дворов, 513 жителей

Динамика 
 1795 год — 26 дворов, 138 жителей
 1811 год — 36 дворов
 1897 год — 61 двор, 270 жителей (согласно переписи)
 1930 год — 159 дворов, 903 жителя
 1959 год — 878 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 226 дворов, 592 жителя
 2021 год — 199 дворов, 513 жителей

Инфраструктура 

 Глинищанское лесничество ГЛХУ "Хойникский лесхоз

Экономика 

 КСУП «Имени И. П. Мележа»

Культура 

 Музей ГУО "Глинищанская средняя школа имени И. П. Мележа"
 Глинищанский Центр досуга — Филиал ГУК "Хойникский районный Дом культуры"

Достопримечательности 
В память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны в центре деревни установлена скульптура воина и стела (1975 год).

12 февраля 1983 г. в д. Глинище был открыт Дом-музей имени И. П. Мележа и установлен бюст.

В память о пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 2008 году был установлен памятник. На его открытии присутствовал президент Белоруссии А.  Г. Лукашенко.

Известные уроженцы 

 Иван Павлович Мележ — народный писатель Белорусской ССР, лауреат Ленинской премии

Ссылки

Примечания 

 Станислав Оскерко умер в 1839 г., как свидетельствует надпись на погребальной плите из семейного склепа потомков хорунжего мозырского Богуслава Оскерко и двух его жён Анны из рода Бандинелли, Кристины из рода Ленкевичей, находившегося недалеко от сёл Алексичи и Глинище на Хойникщине. Тут же похоронены жена Станислава Анна (из Грабских, † 1841), сын Григорий, судья речицкий († 1872), дочь Барбара († 1835). Упомянуто имя последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа, шамбеляном (камергером) которого был хорунжич С. Оскерко.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Агрогородки Хойникского района